Змагання з командного фігурного катання на зимових Олімпійських іграх 2022 проходили з 4 по 7 лютого в Столичному палаці спорту.

Розклад 

Час UTC+8

Результати

Коротка програма

Чоловіки 

WD — зняття зі змагань через позитивний тест на коронавірус

Танці на льоду

Спортивні пари 

WD — зняття зі змагань через позитивний тест на коронавірус Нолана Зигера

Жінки

Довільна програма

Чоловіки

Спортивні пари

Танці на льоду

Жінки

Підсумок

Командний підсумок 

*За рівною кількістю очок проводиться тайбрейк: сумуються найвищі бали за два види.

Китай (10+6=16) > Грузія (7+7=14) — до довільної програми з п'ятою позицією проходить збірна Китаю.

Німеччина (5+2=7) > Україна (4+2=6) — дев'ята позиція за збірною Німеччини, десята — України.

Посилання